«Work» () — сингл барбадосской певицы Рианны, первый из её восьмого студийного альбома Anti (2016), записанный при участии канадского рэпера Дрейка, выпущенный 27 января 2016 года.

История 
Сингл возглавил американский хит-парад Billboard Hot 100 в 14-й раз в карьере Рианны. В результате Рианна по числу хитов № 1 (14) уступает в США только The Beatles (20) и Мэрайе Кэри (18) и опережает Майкла Джексона (13) и Мадонну (12). В чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs песня также стала № 1 (в 5-й раз в карьере певицы и в 14-й раз в карьере певца). Он стал 50-м хитом Рианны в Hot 100 и её 27-и хитом в Top-10 (15- для Дрейка). В результате Рианна сравнялась по числу Top-10-хитов с такими певцами и певицами как Мэрайя Кэри, Джанет Джексон и Элтон Джон, деля с ними 5-е место. Рианна набрала 27 хитов в десятке Hot 100 за 10 лет и 8 месяцев (от «Pon de Replay» до «Work»), то есть быстрее, чем кто-либо из сольных исполнителей до неё. Также «Work» стал её 20-м хитом в Top-5 (Hot 100), что является 5-м показателем в истории наравне с такими звёздами Майкл Джексон и Стиви Уандер.

Отзывы 
Песня получила смешанные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Billboard, Slant Magazine, BET, Spin, Forbes, Idolator, The A.V. Club.

Живые выступления 
Рианна впервые исполнила песню «Work» при участии Дрейка (вместе с песней «Consideration» при участии SZA) 24 февраля 2016 года на церемонии BRIT Awards 2016.

Творческая группа 

Запись
 Записано в студии звукозаписи Westlake Beverly в Лос-Анджелесе , Калифорния, Sandra Gale Studios, Калифорния и SOTA Studios, Торонто
 Сведение сделано в Studio 306 и SOTA Studios в Торонто , Канада, и Larrabee Studios в Юниверсал Сити , Калифорния
 Мастеринг в студии Sterling Sound в Нью-Йорке , Нью-Йорк

Персонал

 Рианна - вокал, автор песни
 Дрейк - вокал, авторе песни
 Jahron Brathwaite - автор песни, бэк-вокал
 Boi-1da - автор песни, производство
 Аллен Риттер - автор песни
 Севн Томас - автор песни
 Монте-Мойр - автор песни (интерполяция)
 Маркос Товар - запись вокала
 Кук Харрелл  - запись вокала, производство вокала
 Томас Уоррен - запись вокала
 Ноэль Кадастр - запись вокала
 Ноэль "Гаджет" Кэмпбелл - сведение
 Ноа "40" Шебиб  - запись вокала, сведение
 Мэнни Маррокен - сведение
 Крис Герингер - мастеринг

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Сертификация

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2016 года (Billboard)

Примечания 

Синглы 2016 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Песни Рианны
Песни, написанные Рианной
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Песни Дрейка
Песни, написанные Boi-1da
Песни, спродюсированные Boi-1da
Песни, написанные Дрейком